Macapagal ist der Familienname folgender Personen:

 Diosdado Macapagal (1910–1997), philippinischer Politiker und Staatspräsident
 Evangelina Macapagal (1915–1999), Frau von Diosdado Macapagal und Mutter von Gloria Macapagal-Arroyo
 Gloria Macapagal-Arroyo (* 1947), philippinische Staatspräsidentin und Tochter von Diosdado Macapagal
 Mikey Macapagal-Arroyo (* 1969), philippinischer Politiker